Scorpio granulomanus est une espèce de scorpions de la famille des Scorpionidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Jordanie. Elle se rencontre dans la .

Description 
Le mâle holotype mesure  et la femelle paratype .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite par Al-Saraireh, Yağmur, Afifeh et Amr en 2023.

Publication originale 
 Al-Saraireh, Yağmur, Afifeh & Amr, 2023 : « A new species of Scorpio from Jordan (Scorpiones: Scorpionidae). » Euscorpius, ,  (texte intégral).

Liens externes 
 The Scorpion Files : Jan Ove Rein, Trondheim, Norwegian University of Science and Technology

Notes et références 

Scorpionidae
Espèce de scorpions (nom scientifique)
Faune endémique de Jordanie